Pierre de Narbonne peut faire référence à :

 Pierre Bérenger de Narbonne (mort après 1090), fils de Bérenger; vicomte de Narbonne, évêque de Rodez (av. 1053-1079), puis archevêque élu de Narbonne (1079-1085/6), co-vicomte de Narbonne;

  (mort avant 1130), clerc participant à la Première croisade, évêque d'Apamée (ou Albara), archevêque élu d'Alep

 Pedro Manrique de Lara (mort en 1202), parfois appelé Pierre de Lara ou Pierre de Narbonne, noble castillan, vicomte de Narbonne de 1192/3 à 1202

 Pierre de Narbonne (mort en 1347/8), évêque d'Urgell et coprince d'Andorre (1341-1347/8)

  (mort en 1391), prêtre franciscain martyr à Jérusalem avec Nikola Tavelić, l'un des « quatre martyrs de Terre Sainte », béatifié en 1881, canonisé le .